Henry Stanley peut se référer à :

 Henry Stanley (1531-1593),  de Derby, important baron anglais ;
 Henry Edward John Stanley (1827-1903),  Stanley d'Alderley et  Eddisbury, diplomate et orientaliste britannique ;
 Henry Morton Stanley (1841-1904), explorateur et journaliste britannique.